Fashion District (Los Angeles)
 Fashion District (Nowy Jork)
 Fashion District (Toronto)